Рудобе́льская партиза́нская респу́блика (РПР), Рудобельская Советская республика ( — Рудабе́льская рэспу́бліка) — территория Рудобельской волости Бобруйского уезда, на которой сохранялась Советская власть во время германской (1918 г.) и польской (1919—1920 годов) оккупации.

На территории РПР создавались партизанские отряды, велась агитационная работа. Всем эти руководил подрайонный комитет РКП(б). Республика занимала волости Бобруйского, Мозырского и Речицкого уездов. Однако Рудобельская республика не была независимым государством.

Создание 
В декабре 1917 г. (по другим данным 22 ноября,  ) в Рудобельской волости была установлена Советская власть и создан волостной ревком. Во время мятежа 1-го Польского корпуса ревком был реорганизован в штаб формирования Красной Гвардии.

Период германской оккупации (февраль — ноябрь 1918 года) 
18 февраля Германская империя и её союзники начали наступление по всему фронту и к началу марта были остановлены революционными отрядами на линии Орша-Могилёв-Гомель. Более 2/3 территории Беларуси оказались под германской оккупацией, в том числе и Бобруйский уезд Минской губернии.

В связи с этими событиями Рудобельский волостной ревком был преобразован в подрайонный комитет РКП(б). В него входили: А. Р. Соловей (председатель), Л. Е. Одинцов, М. А. Левков, М. Ф. Ус, Н. Я. Звонкович.

Позже в состав Рудобельской партизанской "республики" входили волости Бобруйского, Мозырского и Речицкого уездов. На территории республики было создано несколько партизанских отрядов(первый насчитывал 400 человек), которые обороняли территорию от оккупантов. Также велась агитационная работа среди крестьян и германских солдат. После капитуляции Германии в Первой мировой войне партизанские отряды под командованием А. Соловья вошли в Бобруйск и не дали оккупантам вывезти награбленное у населения имущество. 28 ноября Красная Армия освободила от германских войск Бобруйск и Бобруйский уезд и восстановила там Советскую власть.

Период польской оккупации (август 1919-июль 1920 годов) 
В конце февраля 1919 польские войска начали наступление в Белоруссию. 21 апреля 1919 года был занят Вильно, а 8 августа — Минск. Двигаясь на восток польские войска вышли к реке Березина. После атаки польской пехоты в сопровождении танков 28 августа был взят город Бобруйск и крепость. Таким образом Рудобельская волость вновь оказалась под оккупацией, но теперь под польской.

Под польской оккупацией на территории РПР действовало несколько партизанских отрядов под командованием М. Левкова и П. Д. Малаковича. Партизаны под руководством Ц. К. Володковича и А. К. Полонейчик совершали налёты на ж/д станции, обозы, разрушали мосты. Всё это наносило ущерб польским войскам и польское руководство приняло решение ликвидировать партизанские отряды.

В январе 1920 года польское командование направило в РПР карательный отряд, который 16 января сжёг Рудобелку и близлежащие деревни. В боях погибло несколько десятков партизан, в том числе член подрайонного комитета РКП(б) — М. Ф. Ус. Несмотря на карательную экспедицию, партизанское движение подавить не удалось.

Восстановление Советской власти 
4 июля 1920 года началось Июльское наступление войск Западного фронта. 16-я Армия в ночь на 7 июля перешла в наступление на минском направлении и форсировала Березину. 10 июля 1920 советские войска освободили Бобруйск.

Вскоре, также в июле, Красная Армия вступила на территорию Рудобельской партизанской республики. На торжественном собрании по причине освобождения жители сожжённой Рудобелки переименовали свою волость в Октябрьскую.

Отображение в искусстве 
Грахоўскі С. Рудабельская рэспубліка: Дакументальная аповесць/ Сяргей Грахоўскі. — Мінск: Беларусь, 1968. — 324 с. ().
Граховский С. И. Рудобельская республика. Документальная повесть (о А. Р. Соловье). Авторизованный перевод с белорусского В. Севрука. Иллюстрации: М. И. Эльцуфен. М., «Совписатель», 1969. 360 с. с илл. — 17 см. 30 000 экз.
Спектакль «Рудобельская республика».
Кинофильм «Рудобельская республика» (1971), Беларусьфильм.

Примечания

Литература 
 Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия / Хромов С. С. (отв. ред.). — 1-е. — Москва: Советская энциклопедия, 1983. — 704 с. — 100 000 экз.
 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 6. Кн. 1: Пузыны — Усая / Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (галоўны рэд.) і інш.; Маст. Э. Э. Жакевіч. — Мн.: БелЭн, 2001. — 591 с.: іл. ISBN 985-11-0214-8.
 Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч. 2/ М. П. Касцюк, І. М. Ігнаценка, У. І. Вышынскі і інш.; Інстытут гісторыі АНБ.— Мн.: Беларусь, 1995.— 560 с.: іл. ISBN 5-338-01061-5 (ч.2).
 Грицкевич А. П.: Западный фронт РСФСР 1918—1920. Борьба между Россией и Польшей за Белоруссию. / Научное редактирование А. Е. Тараса. — Минск: Харвест, 2010. — 496с. — (серия «Неизвестные войны»). ISBN 978-985-16-6650-4.

 

1918 год в Белоруссии
Белорусская Народная Республика
Исчезнувшие республики